Bahnson är ett danskt efternamn, som burits av bland andra:

 Jesper Bahnson (1827–1909), dansk militär
 Kristian Bahnson (1855–1897), dansk arkeolog och etnograf

Danska efternamn